Der Modellname Daytona wurde für mehrere Motorräder des britischen Herstellers Triumph verwendet:
 Triumph Daytona 500 Historisches Model ab ca. 1952 (2-Zylinder OHV)
 Triumph Daytona 675, seit 2006
 Triumph Daytona 600 / 650, 2003–2006
 Triumph Daytona 750, 1991–1994
 Triumph Daytona 900, 1993–1996
 Triumph Daytona 955i, 1997–2006